Lenz, német családnév
 Lenz (1987) magyar film
 Lenz testvérek, magyar vállalat, amely gyümölcsökkel és egyéb élelmiszerekkel kereskedett a két világháború között
 Amerikai Egyesült Államok
 Lenz, település Oregon állam Hood River megyéjében
 Lenz, település Oregon állam Klamath megyéjében
lásd még
 Lenz család (egyértelműsítő lap)